Алекса́ндр Никола́евич  Остро́вский : 

 Островский, Александр Николаевич (1823—1886) — русский драматург.
 Островский, Александр Николаевич (род. 1958) — советский и российский тележурналист, документалист, продюсер.